Jerzy Grabowski (XVIII/XIX w.) generalny inspektor wojsk litewskich
 Jerzy Grabowski – inżynier architekt, dziennikarz
 Jerzy Grabowski – profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Przypisy